Anders Larsen er navnet på flere personer:
 Anders Larsen (folketingsmedlem) (1801-1868) – dansk bonde og medlem af Folketinget
 Anders Larsen (violinist) (født 1978) – norsk violinist
 Anders Storgaard (folketingsmedlem) (1894-1974) – dansk politiker, hed Anders Larsen indtil 1943